Medellín Joven es un servicio de información a la ciudadanía que brinda la Alcaldía de Medellín a través de su Secretaría de la Juventud, para que sus habitantes conozcan y accedan a los diferentes programas, proyectos, actividades, servicios, convocatorias y rutas de atención, que entidades públicas, privadas, mixtas y comunitarias tienen disponibles para los jóvenes que viven en el municipio.

Es la sumatoria de acciones virtuales y presenciales en el territorio. 

Desde cualquier dispositivo con conexión a internet las personas pueden ingresar a: www.medellinjoven.com para descubrir ofertas y oportunidades como:
 Becas para estudio
 Oportunidades de empleo
 Opciones de entretenimiento
 Salud
 Rehabilitación
 Deporte y recreación
 Emprendimiento
 Y demás formas de vivir y habitar la ciudad

Ver Política Pública de Juventud de Medellín.

Cultura de Medellín
Administración de Medellín